Barcelona Open Banc Sabadell 2014 — 62-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 21 по 27 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Александр Пейя и  Бруно Соарес

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Местный мастер игры на грунтовых кортах, впрочем, не смог завоевать в столице Каталонии свой девятый подряд титул. уступив в четвертьфинале соотечественнику Николасу Альмагро, у которого до того выиграл десять из десяти матчей на подобном уровне. В отсутствии лидера национального тенниса испанцы не смогли завоевать даже одно место в титульном матче: лучший из них (тот же Альмагро), уступил уже в следующей игре, после победы над Рафаэлем. Без них финальную пару составил японец Кэй Нисикори и колумбиец Сантьяго Хиральдо; прогрессирующий представитель Азии уверенно провёл весь турнир и не дал латиноамериканцу шансов на успех, отдав ему в титульной игре лишь четыре гейма.

Парный приз привлёк к себе множество сильных пар, но главными героями стали отнюдь не они — нидерландец Йессе Хута Галунг и француз Стефан Робер первоначально сыграли квалификационный отбор, где пройдя круг уступили в финальном матче на решающем тай-брейке. Однако европейцы всё же были допущены в основу, когда один из альянсов первоначального списка основы в последний момент отказался играть барселонский приз. Второй шанс пришёлся для Стефана и Йессе весьма кстати: переиграв несколько сильных альянсов они не только добрались до титульного матча, но и выиграли его, оказавшись сильнее в решающей игре Даниэля Нестора и Ненада Зимонича. Прошлогодние чемпионы турнира — Бруно Соарес и Александр Пейя — свой путь на соревновании-2014 закончили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Кэй Нисикори обыграл  Сантьяго Хиральдо со счётом 6-2, 6-2.
 Нисикори выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хиральдо уступает свой 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 3

Секция 4

Парный турнир 
 Стефан Робер /  Йессе Хута Галунг обыграли  Ненада Зимонича /  Даниэля Нестора со счётом 6-3, 6-3.
 Робер выигрывает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Хута Галунг с 3-й попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации.

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт    

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2014 года
2014